Гортон:

Персоналии 
 Гортон, Джон (1911—2002) — австралийский политик, 19-й премьер-министр Австралии.
 Гортон, Слейд (1928—2020) — американский юрист и политик, сенатор США от штата Вашингтон.
 Гортон, Эсшетон (1930—2014) — британский художник-постановщик, номинант на премии «Оскар» и BAFTA.

Топонимы 
 Гортон — тауншип в округе Грант, Миннесота, США.
 Гортон — район Манчестера.